Никола́й Влади́мирович Скобли́н (9 июня 1893, Нежин — 1937 или 1938) — русский военачальник, участник Первой мировой и гражданской войн.

Участник Белого движения. Начальник Корниловской дивизии с 14 (27) октября 1919 года (в возрасте 26 лет и тем самым — самый молодой начальник дивизии среди белогвардейцев). Генерал-майор (26 марта 1920). В 1937 году исчез и заочно обвинялся в сотрудничестве с советскими спецслужбами.

Происхождение и Первая мировая война 
По происхождению дворянин, родился 9 июня 1893 года в городе Нежине Черниговской губернии.

Историк Волков отмечает, что его отец Владимир Скоблин был коллежским асессором, но на фотографии Скоблина с отцом перед отправкой на фронт последний в военном мундире с погонами подполковника, то есть он был военным, и с чином не 8-го, а более высокого 7-го класса.

Поступил в Чугуевское военное училище. В 1914 году в связи с началом войны досрочно выпущен из училища с присвоением звания прапорщик. Участник Первой мировой войны. В марте 1915 года — прапорщик 126-го пехотного Рыльского полка, младший офицер 3-й роты. В ноябре 1915 года назначается командиром роты. 30 декабря 1915 года, будучи в чине подпоручика, был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени
За мужество и храбрость, проявленные им 7-го июня 1915 года в бою с австрийцами у с.с. Сновидова и Космержин, где он под сильным действительным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём, примером личной храбрости ободрял своих нижних чинов и энергично увлекал их за собою вперёд, быстрым ударом в штыки вверенной ему роты взял с боя 2 пулемёта и содействовал взятию в плен батальона австрийцев с офицерами.
В 1916 году получил за проявленную храбрость золотое Георгиевское оружие. Дважды был ранен.

В 1917 году — штабс-капитан, командир 12-й роты, добровольно вступил в 1-й Ударный отряд (переименованный в Корниловский ударный отряд как получивший именное шефство генерала Л. Г. Корнилова), командир 2-го батальона.

Гражданская война в России 

В Добровольческой армии с самого её основания. В конце 1917 — начале 1918 года — капитан, продолжил службу в Корниловском ударном полку под командой Генерального штаба подполковника М. О. Неженцева. Первопоходник.

В боевой обстановке последовательно прошел все командирские должности — командир роты, командир батальона, помощник командира полка. В ноябре 1918 года во время Второго Кубанского похода произведен в полковники и назначен командиром Корниловского ударного полка. В наступлении на Москву в октябре 1919 года назначен командиром Корниловской ударной бригады, а после взятия Орла — и развернутой на её основе Корниловской ударной дивизии. При начавшемся наступлении Красной армии предлагал собрать Ударную Корниловскую дивизию в кулак и решительным контрударом остановить противника, но его предложение не было принято командованием.

Командовал дивизией и при отступлении, как признавали противники — оказывая местами упорное сопротивление, вплоть до Новороссийска.

Личные качества — храбрость, выдержка, хладнокровие, общительность.

В Русской армии генерала П. Н. Врангеля — также начальник Корниловской ударной дивизии. 26 марта 1920 года в возрасте 26 лет был произведён «за особые отличия» в генерал-майоры — самый молодой командир дивизии у белогвардейцев. Не имея полноценного военного образования отличался в боях тактической смекалкой, был мастером оборонительных боев, с задатками оперативно стратегического таланта. Известный генерал Слащев характеризовал его как способного офицера, хорошего полкового командира, «но не выше».

Весной 1920 года в Крыму познакомился с Н. В. Плевицкой, которая давала концерты для чинов его дивизии.

Дважды был ранен, командуя дивизией в Северно-Таврийской операции. 16 октября ст. ст. в тяжелом бою под В. Рогачиком во главе Корниловского конного дивизиона контратаковал красную кавалерию, что позволило отступающей Корниловской дивизии оторваться от преследователей. Сам Скоблин в этой атаке получил два пулевых ранения.

Находился в госпитале и не командовал дивизией при обороне Перекопа. 29 октября был назначен комендантом по погрузке войск в Севастополе. Вместе со своими частями покинул Россию.

В эмиграции 

В Галлиполийском лагере — командир Корниловского ударного полка, сформированного из малочисленных частей одноимённой дивизии.

Переехал с полком в Болгарию, где в 1927 году генералом бароном П. Н. Врангелем был отрешён от командования полком, так как отправившись по гастролям со своей женой певицей Н. В. Плевицкой, в том числе и в Америку, мало стал уделять времени своей части. В 1929 году, после смерти Врангеля, был восстановлен во главе объединения чинов Корниловского ударного полка генералом Кутеповым в Париже.

В 1936 году в Париже при его поддержке вышла книга Критского «Корниловский ударный полк», о которой в приказе по полку Скоблин отметил, что книга посвящена памяти погибших товарищей и отвечает моральному долгу, который корниловцы несут перед историей.

Обвинения в сотрудничестве с НКВД 
В рассказе писателя Дамаскина, признававшего, что никаких документальных подтверждений его версии нет, в 1930 или 1931 году Скоблин был завербован своим бывшим однополчанином агентом ГПУ НКВД РСФСР Петром Ковальским и получил кличку «Фермер».

Вербовка белых офицеров происходила по уже знакомому сменовеховскому образцу:

Россия в опасности, иностранцы хотят поделить её между собой. Были мы с вами в Белой армии, а в общем-то воевали на пользу Англии и Франции. Теперь французы укрывают у себя белых, надеясь ещё раз использовать их против России. Мы же 70 процентов офицеров генерального штаба, создали Красную армию, укрепили её и выгнали из России интервентов. Знаю вас как способного офицера. Вы должны работать с нами. Нам вы очень нужны …
27 февраля 1935 года Скоблин в окрестностях Парижа попал в автокатастрофу, получив травмы ключицы и лопатки средней тяжести.

Дело Тухачевского 
По «мемуарам» В. Шелленберга, якобы именно Скоблин передал К. Янке и Р. Гейдриху некие «документы» о возможном союзе генералитетов вермахта и РККА и заговоре против Сталина, которые позднее (согласно рассказам того же Шелленберга) будто бы послужили основанием для возбуждения «дела Тухачевского». Советский разведчик Л. Треппер в своих мемуарах также писал, что Скоблин по заданию НКВД подбросил в СД к Р. Гейдриху ложные материалы о том что маршал Тухачевский якобы готовит заговор против И. В. Сталина и Советской власти и хочет сделать военный переворот. Эта фальшивка вернулась к Сталину готовым компрометирующим материалом. (См. Дело маршалов)

Похищение Миллера 
Выполняя советское задание, в сентябре 1937 года участвовал в похищении председателя РОВСа генерала Е. К. Миллера.

В рассекреченном к 1993 году деле Е. К. Миллера хранится письмо Н. В. Скоблина, написанное, вероятно, на казенной даче в Болшево, куда его после бегства из Парижа определили на поднадзорное жительство, и адресовано его начальнику по НКВД, советскому резиденту в Париже.:

11 ноября 37. Дорогой товарищ Стах! Пользуясь случаем, посылаю Вам письмо и прошу принять, хотя и запоздалое, но самое сердечное поздравление с юбилейным праздником 20-летия нашего Советского Союза. Сердце мое сейчас наполнено особой гордостью, ибо в настоящий момент я весь, целиком, принадлежу Советскому Союзу, и нет у меня той раздвоенности, которая была до 22 сентября (день похищения генерала Миллера). Сейчас я имею полную свободу говорить всем о моем Великом Вожде Товарище Сталине и о моей Родине — Советском Союзе… Сейчас я тверд, силен и спокоен и верю, что Товарищ Сталин не бросит человека…

По другой версии, после разоблачения и попытки его сдать французской полиции Скоблин бежал, укрылся в советском посольстве в Париже или на одной из парижских явок ИНО НКВД. Он прожил там вплоть до своей смерти от рук агентов ГУГБ НКВД при транспортировке его из Франции в Испанию в том же году.

Дальнейшая судьба Скоблина остаётся неясной, выдвигаются различные предположения касательно обстоятельств его исчезновения и гибели.

Исчезновение 
Официальные представители Советского Союза никогда не признавали ответственности за убийство генерала Скоблина. После распада СССР в прессе появилось несколько версий его гибели, каждая из которых противоречила иным. По сообщению П. А. Судоплатова Скоблин бежал из Парижа в Испанию (где в это время шла гражданская война), где погиб не то в 1937, не то в 1938 году при бомбёжке франкистской авиацией Барселоны.

По версии Дж. Костелло и О. Царёва, генерал Скоблин был убит сотрудниками НКВД А. М. Орловым, Я. И. Серебрянским и Н. И. Эйтингоном через несколько дней после его разоблачения в качестве агента советских спецслужб соратниками похищенного генерала Миллера. Скоблин якобы был нелегально вывезен из Франции на специально для этого зафрахтованном агентами НКВД легкомоторном самолёте, направлявшемся в Испанию; во время перелёта зарезан на его борту, а труп выброшен с высоты в море. План операции по ликвидации Скоблина был предварительно согласован с руководством НКВД в Москве: его утвердил начальник ИНО НКВД А. А. Слуцкий по согласованию со Сталиным. Отправленная в парижскую резидентуру НКВД шифротелеграмма Слуцкого гласила: «Париж. Шведу и Яше. Лично. Ваш план принимается. Хозяин просит, чтобы всё прошло чисто, а у жены „Тринадцатого“ создалось впечатление, что с ним всё в порядке и он дома».

Согласно ещё одной версии, Скоблин умер в 1938 году.

Измена генерала Скоблина потрясла всю Белую эмиграцию, ликвидацией её последствий занимались многие эмигранты, в частности, М. И. Бояринцев.

В связи с выдвинутыми в прессе обвинениями против Скоблина в приказе по РОВС было отмечено, что «блестящее прошлое генерал-майора Скоблина в Добровольческой, а потом в Русской армии несомненно и достаточно известно».

Историк С. Т. Минаков приводит такую характеристику Скоблина: «Проявлял холодную жестокость с пленными, был честолюбив, но в то же время изобретательный тактик, всегда выводил корниловцев из обречённых ситуаций, человек большой личной храбрости».

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 30.12.1915)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 8.01.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 7.02.1916)
 Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода (1918)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 167, 11 июля 1920)

Семья 
Жена — певица Надежда Плевицкая. После того, как Скоблин исчез, её арестовало французское Второе бюро (контрразведка) и обвинило в сотрудничестве с НКВД. Она умерла 1 октября 1940 года в Центральной тюрьме французского города Ренн, уже в период германской оккупации. Судьбе Плевицкой посвящены рассказ Владимира Набокова «Помощник режиссёра» и фильм Эрика Ромера «Тройной агент».

Память 
 Николай Скоблин упоминается в трилогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» во второй книге «Страх».
 Игорь Васильев в художественном сериале «Очарование зла», 2006 год.

См. также 
 Корниловцы
 Корниловский ударный полк
 Цветные части

Примечания

Литература 
 Голдин В. И. Генералов похищали в Париже. Русское военное Зарубежье и советские спецслужбы в 30-е годы XX века. — М.: РИСИ, 2016. — 854 с. — ISBN 978-5-7893-0241-5.

Ссылки 
 Конец агента «13» // Московские новости. 1995. 17-24 декабря.
 Лазарев С. Е. Скоблин Николай Владимирович // Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия: в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 3: Р—Я. М.: Политическая энциклопедия, 2021. С. 222.
 Полковник Скоблин, командир Корниловского ударного полка, фотоальбом

Выпускники Чугуевского военного училища
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Участники Первой мировой войны (Россия)
Первопоходники
Члены Русского общевоинского союза
Генерал-майоры России (Белое движение)
Корниловцы
Галлиполийцы
Персоналии:Русская армия Врангеля
Источники разведки СССР
Участники Новороссийской эвакуации
Участники Крымской эвакуации